– japoński biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców oraz wielokrotny medalista igrzysk azjatyckich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nobu Naruse pojawił się 26 grudnia 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Otoineppu, gdzie zajął jedenaste miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajął między innymi 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz dziesiąte w sztafecie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio zdobył brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 5 marca 2004 roku w Lahti, zajmując 73. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 23 marca 2009 roku w Falun, gdzie w zawodach Finału PŚ zajął 23. miejsce. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypał w sezonie 2008/2009, który ukończył na 106. pozycji. W 2007 roku brał udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończył na 52. miejscu. Najlepszy wynik na zawodach tego cyklu osiągnął podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku, gdzie w sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajął 48. miejsce. Na tych samych mistrzostwach zajął ponadto szóste miejsce w sztafecie. W 2006 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie jego najlepszym wynikiem było 41. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajął między innymi trzynaste miejsce w sprincie drużynowym oraz 39. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Ponadto Naruse zdobył cztery srebrne medale na igrzyskach azjatyckich: w sztafecie podczas IA w Changchun w 2007 roku oraz sztafecie, sprincie drużynowym oraz biegu na 15 km stylem dowolnym podczas IA w Ałmaty w 2011 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 180.
 sezon 2008/2009: 106.
 sezon 2009/2010: 127.
 sezon 2012/2013: 159.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach 
Naruse nigdy nie stał na podium zawodów PŚ.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984